Афенду́лис () — греческая фамилия.

 Афендулис, Крис (род. 1962) — американский бизнесмен и политик-республиканец.
Афендулис, Линн (род. 1958) — американский политик-республиканец.
 Афендулис, Михаил (1769—1855) — российский офицер греческого происхождения, известный деятель Греческой революции.